Stange steht für:

Gegenstände, die im Verhältnis zur Länge relativ dünn sind:

 ein länglicher Gegenstand meist aus Holz, siehe Stab (Gegenstand) oder seemännisch Spiere
 ein gerades Bauelement, in der Mechanik der Stab (Statik)
 ein längliches Halbzeug aus Stahl, Stabeisen
 bei Bergbahnen ein zwischen den Schienen liegendes Teil, die Zahnstange
 schwache, nicht sägetaugliche Stämme, das Stangenholz
 in Österreich häufig einen Torpfosten, siehe Tor (Fußball)
 Stromabnehmerstange bei Straßenbahnen und Oberleitungsbussen, siehe Stangenstromabnehmer
 Geweihstange, eines der beiden Teile eines Geweihs
 ein stangenförmiges Bierglas, nach dem auch das in Potsdam gebraute Bier benannt ist
 ein stangenförmiges Bierglas, Kölner Stange
 ein altes Längenmaß, siehe Stange (Einheit)
 0,3-Liter-Bier im Trinkglas (Schweiz), ein Biermaß
 eine Verpackungseinheit bei Zigaretten (10 Packungen), siehe Zigarette
 „von der Stange“, umgangssprachliche Bezeichnung für ein Serienprodukt, siehe Serienfertigung

geographischen Objekte:

 Stange (Ratschings), Ortsteil der Gemeinde Ratschings, Südtirol
 Stange (Norwegen), Ort in Norwegen
 Stange-Schelfeis, Schelfeis vor der English-Küste, Ellsworthland, Antarktika
 Stange-Sund, Bucht an der English-Küste, Ellsworthland, Antarktika

Weiteres:
 Stange (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:

 Beleuchtungsstange
 Stange Park
 Stang